Flamenco peut faire référence à :

 Flamenco, genre musical et danse datant du  qui se danse à deux, créé en Andalousie.
 Flamenco, film documentaire espagnol réalisé par Edgar Neville, sorti en 1952.
 Flamenco (titre original Spanish Affair), film américain réalisé par Don Siegel, sorti en 1957.
 Flamenco, film espagnol réalisé par Carlos Saura, sorti en 1995.
 Flamenco, épisode 14 de la saison 5 de Highlander.

Homonymie de titre